Old St. Patrick’s Church ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Old St. Patrick’s Church (Missouri), ID-Nr. 79001384
 Old St. Patrick’s Church (Ohio), ID-Nr. 79001890